Ульмско-Ольмюцкий марш-манёвр Кутузова 1805 года — отступательный марш-манёвр корпуса М. И. Кутузова из района Браунау (восточнее Ульма, Австрия) в Ольмюц (ныне Оломоуц, Чехия), проведённый с 13 (25) октября по 10 (22) ноября во время русско-австро-французской войны 1805 года.

Исходная обстановка 
После разгрома французами Дунайской австрийской армии под Ульмом создалось тяжёлое положение для шедшего на соединение с ней русского корпуса (так называемая Подольская армия, 50 тысяч человек) генерала М. И. Кутузова, находившегося в 5 переходах от 200-тысячной армии Наполеона. Кутузов понимал, что Наполеон, расправившись с австрийской армией, попытается разбить и русские войска. Учитывая это, а также значительное превосходство французов в силах и требования австрийского правительства во что бы то ни стало защищать Вену, Кутузов решил отвести свои войска к Ольмюцу, соединиться с корпусом (так называемая Волынская армия) генерала от инфантерии Ф. Ф. Буксгевдена (30 тысяч человек), который тоже направлялся в Австрию, и отступавшими австрийскими войсками, а затем перейти в контрнаступление.

Начало манёвра 
Организованный отход Кутузова начался, когда русская разведка донесла, что французская армия начала движение к Браунау. Отход осуществлялся вдоль правого берега Дуная, прикрывался с тыла арьергардом генерала П. И. Багратиона, с флангов — австрийскими отрядами генерала М. Кинмайера и генерала И. Ностица.

Чтобы задержать наполеоновские войска, переправы через реку Инн были уничтожены. Для усиления арьергарда Багратиона в полупереходе между ним и главными силами русских войск следовал отдельный отряд генерала М. А. Милорадовича. 29 октября (10 ноября) у населённого пункта Дюренштейн в Австрии произошло сражение между русскими отрядами под командованием генералов М. А. Милорадовича и Д. С. Дохтурова (21 тысяч человек) и французским корпусом под командованием маршала Э. А. Мортье (25 тыс. чел.)

При отходе корпус Кутузова вынужден был отражать многочисленные атаки армии Наполеона: 19 (31) октября на реке Траун у Ламбака, 23—24 октября (4—5 ноября) на реке Энс у Амштеттена, затем у Санкт-Пёльтена, на дальних подступах к Вене, где русский корпус остановился на укреплённой позиции.

Кремсское сражение 

Наполеон, расценив действия Кутузова как стремление удержать позицию любой ценой, направил корпус маршала Л. Даву в обход её с юга, а корпус маршала Э. Мортье переправил у Линца на левый берег Дуная с задачей захватить переправы у Кремса. Кутузов, ведя непрерывную разведку, разгадал замысел Наполеона — окружить и уничтожить русские войска у Санкт-Пёльтена. Узнав о переправе корпуса Мортье, русский корпус а под прикрытием арьергарда снялся с позиции у Санкт-Пёльтена, упредил выход Мортье к Кремсу и а в Кремсском сражении 1805 года разгромил его корпус.

Быстрая переправа русских войск через Дунай и блестящая победа у Кремса создали благоприятные условия для выполнения стратегического плана Кутузова.

Но австрийцы а сдали Вену, создав новую угрозу окружения русских войск.

Марш к Брюну 
В этих условиях Кутузов форсированным маршем двинулся по левому берегу Дуная от Кремса к Брюнну, а чтобы задержать двигавшиеся через Вену наперерез русским французского войска, выдвинул на Цнаймскую дорогу отряд Багратиона (6 тысяч человек). Надеясь задержать Кутузова у Брюнна до подхода главных сил французской армии, командовавший её авангардом маршал Иоахим Мюрат предложил Кутузову заключить перемирие. Кутузов использовал переговоры с Мюратом о перемирии, чтобы выиграть время и вывести свой корпус из-под удара. Героические действия отряда Багратиона под Шёнграбеном после прекращения переговоров позволили русским войскам на 2 перехода оторваться от противника. 10 (22) ноября в районе Ольмюца войска Кутузова соединились с корпусом Буксгевдена.

Итог 
Умело организованный и блестяще осуществлённый 400-км Ульмско-Ольмюцкий марш-манёвр представляет собой один из выдающихся образцов военного искусства XIX века. Во время Ульмско-Ольмюцкого марш-манёвра русские войска продемонстрировали своё высокое боевое мастерство, мужество и выносливость.

В результате этого марш-манёвра Кутузов сохранил свои войска и создал выгодные условия для действий союзников.

См. также 
 Война третьей коалиции
 Сражение при Кремсе

Примечания

Литература 
 Делдерфилд Р. Маршалы Наполеона. М.: Центрополиграф, 2001. С.159.
 Мартиросов П. А., Устинов Е. Ф. Русско-австро-французская война 1805.
 Михайловский-Данилевский А. И. Описание первой войны Императора Александра с Наполеоном в 1805 году.
 Лашук А. Наполеон. Походы и битвы. М., 2004.
 Соколов О. В. Армия Наполеона. — СПб., 1999.
 Соколов О. В. Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа. 1799—1805 гг. — Т. 1—2. — М., 2006.
 Сражение под Кремсом 30-го октября 1805 года.
 Тарле Е. В. Наполеон. М., 1941. С. 158.
 Харботл Т. Битвы мировой истории. М.: Внешсигма, 1993. С. 466.
 Чандлер Д. Военные кампании Наполеона. М.: Центрополиграф, 1999.

Ссылки 
 Ульмско-Ольмюцкий марш-манёвр Кутузова
 Ульмско-Ольмюцкий марш-манёвр 1805
 Наполеоновские войны

Наполеоновские войны
Россия в Наполеоновских войнах
Военные операции
Конфликты 1805 года
Сражения в Австрии
История Оломоуца